El Cuerpo de Producción y Construcción de Sinkiang, conocido como CPCX o Bingtuan («El Cuerpo») para abreviar, es una organización económica y paramilitar única en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang de China. El CPCX tiene autoridad administrativa sobre varias ciudades medianas, así como en asentamientos y granjas en Sinkiang. Tiene su propia estructura administrativa, y cumple funciones gubernamentales como atención médica, vigilancia y educación para las áreas bajo su jurisdicción. Nominalmente sujeto a Sinkiang, sus asuntos internos, incluida la administración de sus ciudades y tierras reclamadas, están separados de los de la Región Autónoma y bajo el control directo del gobierno central.

El XPCC fue fundado por Wang Zhen en 1954 bajo las órdenes de Mao Zedong. Los objetivos declarados del CPCX son desarrollar regiones fronterizas, promover el desarrollo económico, garantizar la estabilidad social y la armonía étnica, y consolidar la defensa fronteriza. En sus 50 años de historia, el CPCX ha construido granjas, pueblos y ciudades, ha proporcionado tierras y trabajo para unidades militares disueltas y ha reubicado a migrantes han de otras partes de China en Sinkiang como parte de una campaña de sinicización. El CPCX también participa en actividades económicas y es conocido como el China Sinkiang Group ().

Referencias

Bibliografía 

 Originalmente traducido de el artículo de Wikipedia en chino
 Becquelin, Nicolas. "Xinjiang in the Nineties." The China Journal, no. 44 (2000): 65-90.
 Desai, Sohum, Study of the Infrastructure of Xinjiang, Security Research Review.
 McMillen, Donald H. "Xinjiang and the Production and Construction Corps: A Han Organisation in a Non-Han Region." The Australian Journal of Chinese Affairs, no. 6 (1981): 65-96.
 O'Neill, Mark, "The Conqueror of China’s Wild West", Asia Sentinel, 13 April 2008.
 For additional information, see James D. Seymour, "Xinjiang’s Production and Construction Corps, and the Sinification of Eastern Turkestan,” Inner Asia, 2, 2000, pp. 171–193.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial 
 CPCX en Pueblo en línea 

Empresas estatales de China
Urumchi